Све́тлинский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Оренбургской области России.

Административный центр — посёлок Светлый.

География 
Светлинский район расположен на востоке Оренбургской области. На севере район граничит по реке Тобол с Кустанайской областью Республики Казахстан, на юге и востоке — с Актюбинской областью Республики Казахстан. На северо-западе с Адамовским и на западе с Ясненским районами Оренбургской области. Протяженность территории района с севера на юг 90 км и с запада на восток — 96 км. Площадь территории — 5,608 тыс. км².

Природа 
Территория района входит в степную климатическую зону и характеризуется резкой континентальностью и пониженным увлажнением, холодной зимой и жарким летом, бедностью атмосферных осадков. Светлинский район — самый безлесый в области, леса занимают около 0,03 % площади района. Сенокосы и пастбища занимают около 38 % территории района. Грунты глинистые, супесчаные, суглинистые, шебеночно-суглинистые и щебеночно-супесчаные, солончаковые. Встречаются небольшие каменистые участки.

Достопримечательности 
Светлинский район богат красивейшими озёрами и огромным разнообразием водоплавающих птиц. На сравнительно компактном участке расположено несколько десятков крупных, средних и мелких по величине бессточных озёр, которые образуют крупнейшие на территории области водно-болотные угодья, имеющие важное значение для птиц. На озёрах гнездятся более 150 видов птиц. 27 из них внесены в Красные книги Оренбургской области и Российской Федерации. Девять из них присутствуют на страницах Красной книги Международного союза охраны природы: кудрявый пеликан, краснозобая казарка, пискулька, савка, степной лунь, орлан-белохвост, степная пустельга, кречетка, степная тиркушка. Озёра — единственное место гнездования в Оренбуржье кудрявого пеликана, большого баклана, лебедя-кликуна, савки, морского голубка, чегравы, а также важнейшим районом размножения серого гуся, многих речных и нырковых уток, куликов, чаек и крачек. Только сюда периодически залетают фламинго и колпицы.
Светлинские озёра являются тектоническими по происхождению. Размеры озёр колеблются от нескольких сотен метров до 30-40 километров в поперечнике. В северной и южной части бессточной впадины расположены две наиболее крупные озёрные котловины. Одна из них площадью около 12 тысяч гектаров занята озером Жетыколь (в переводе с казахского «Семь озёр», «Много озёр»), другая — в полтора раза большая — озером Шалкар-Ега-Кара («Озеро у высокого холма»).
Озера Жетыколь, Шалкар-ега-кара и Айке на востоке Оренбургской области занимают 4 % её территории.

 Озеро Жетыколь расположено в котловине, окруженной холмами. В северо-восточной части берег его занижен и размыт глубоким оврагом. Водная поверхность — четыре тысячи гектаров. Преобладающие глубины — около одного метра, лишь местами они достигают полутора метров.
 Озеро Шалкар-Ега-Кара занимает котловину округлой формы. Площадь водной поверхности около 9 тысяч гектаров. Преобладающие глубины — около 60 сантиметров (до 1 метра).

Из других озёр необходимо назвать Караколь (в переводе с казахского «Грунтовое озеро»), Обалыколь («Озеро среди камней»), Биктас («Высокий камень»), Тастыколь («Каменистое озеро»), Давленколь.

 Озеро Обалыколь

Одно из самых крупных и глубоких озёр Обалыкольской группы степных водоёмов, расположенных между озером Шалкар-ега-кара и Жетыколь. Площадь 635 га, урез воды — 305 м над уровнем моря.

Центральный и южный секторы озера Жетыколь, озёра Давленколь, Обалыколь, Малый Обалаколь и Караколь входят в состав биологического заказника областного значения «Светлинский»

История 
Район образован 12 января 1965 года.

23 октября 2010 года главой района был избран Виктор Владимирович Тараканов. Ранее эту должность занимал Виктор Иванович Нефёдов.

Население 

 Национальный состав
Основную часть населения района составляют русские- 9 597 (69,5 %) , казахи- 2 080 (15,1 %), татары — 364 (2,6 %), украинцы- 473 (3,4 %), мордва- 353 (2,5 %), башкиры-228(1,6 %), и др. .

Территориальное устройство 
Светлинский район как административно-территориальная единица области включает 8 сельсоветов и 1 поссовет. В рамках организации местного самоуправления, Светлинский муниципальный район включает соответственно 9 муниципальных образований со статусом сельских поселений (сельсоветов/поссоветов):

Законом Оренбургской области от 25 июня 2014 года был упразднён Целинный сельсовет, все населённые пункты которого были включены в Светлинский поссовет.

Населённые пункты 
В Светлинском районе 15 населённых пунктов.
Упраздненные населенные пункты

19 февраля 1999 года были упразднены поселки Аккаргинский и Ковыльный.

21 июня 2005 года были упразднены поселок Блак и село Кайракты.

Экономика 
Основа экономики — сельское хозяйство. Специализация района — зерновая и шёрстная. Главная зерновая культура — яровая пшеница.

Буруктальский никелевый завод (он же Светлинский ферроникелевый завод) полностью остановлен, закрыт и обесточен 25 апреля 2019 года, сотрудники уволены 30 апреля 2019 года. Буруктальское рудоуправление закрыто в 2012 году.

Туризм 
Приблизительно в 21 км по дороге на юг от райцентра Светлый расположен международный пункт пропуска через российско-казахстанскую границу «Восточный».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Район на сайте органов государственной власти
 Район на сайте Оренбургской области